A román labdarúgó-bajnokság első osztálya (román nyelven Liga I) a román labdarúgó-bajnokság legmagasabb szintű versenye.

Története 
Romániában 1909-től rendeztek kisebb labdarúgó tornákat, de hivatalosan az 1921-es kiírást ismerik el a Román labdarúgó-bajnokság első szezonjának, melyen a különböző regionális bajnokságok győztesei vehettek részt.

A kezdetben több lebonyolítási módszert kipróbáltak, voltak kiírások, amikor az első osztály csapatait két csoportba osztották, és a győztesek mérkőzhettek a bajnoki címért, de volt, hogy egyetlen év alatt, tavasztól őszig, tartottak meg egy szezont. Az élvonalban szereplő csapatok száma is gyakran változott. 1957-től állandósult a ma már megszokott két féléves lebonyolítási rendszer, illetve az akkori 14 csapatos bajnokság fokozatosan bővült. Egészen 2008-ig, amikortól is 18 csapat kapott helyet az élvonalban, ugyanakkor az utolsó négy hely valamelyikének a megszerzése jelenti a kiesést az élvonalból.

A különböző osztályok nevét a 2006-07-es szezontól Divízióról módosították Ligára.

Bajnokcsapatok

Örökmérleg 
A táblázat a 2019-20-as szezon előtti eredményeket tartalmazza.

Jelentős külföldi játékosok 
A félkövérrel jelölt játékosok szerepeltek hazájuk felnőtt válogatott keretében labdarúgó-világbajnokságon.

  Sulejman Demollari
  Albert Duro
  Zé Kalanga
  Sebastián Dubarbier
  Emmanuel Culio
  Cristian Fabbiani
  Pablo Brandán
  Jonathan McKain
  Josh Mitchell
  Spase Dilevski
  Joshua Rose
  Michael Baird
  Urko Rafael Pardo
  Adnan Gušo
  Júlio César Santos Correa
  Júlio César da Silva e Souza
  Cláudio Mejolaro
  Cesinha
  Juliano Spadacio
  Élton
  Didi

  Andrey
  Zhivko Zhelev
  Stoyan Kolev
  Yssouf Koné
  Salif Nogo
  Winston Parks
  Constant Djakpa
  Emmanuel Koné
  Zie Diabate
  Vasily Khomutovsky
  Cyril Théréau
  Tony
  George Blay
  Pandelísz Kapetánosz
  Takayuki Seto
  Tha'er Bawab
  Nana Falemi
  Rufay
  Juan Carlos Toja
  Dayro Moreno
  Pepe Moreno

  Paweł Golański
  Aleksandrs Koļinko
  Paulius Grybauskas
  Giedrius Arlauskis
  Lóránt Gyula
  Avar István
  Berkessy Elemér
  Vasile Miriuță
  Simek Péter
  Noureddine Ziyati
  Vladimir Božović
  Radomir Đalović
  Ifeanyi Emeghara
  Abiodun Agunbiade
  Gbenga Okunowo
  Kevin Amuneke
  Arman Karamyan
  Artavazd Karamyan
  Romik Khachatryan
  Andrés Mendoza
  John Galliquio

  Cadú
  Dani
  António Semedo
  Ricardo Fernandes
  Julius Wobay
  Ibón Pérez Arrieta
  Ousmane N'Doye
  Papa Malick Ba
  Ersin Mehmedović
  Petar Jovanović
  Marko Ljubinković
  Ranko Despotović
  Dušan Kuciak
  Marián Čišovský
  Borbély Balázs
  Miloš Brezinský
  Dare Vršič
  Dejan Rusič
  Daré Nibombé
  Hamza Júnész
  Mike Temwanjera

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal

Román labdarúgás
Labdarúgó-bajnokságok